Puukko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puukko (ö i Finland, Mellersta Finland), Jämsä, 
 Puukko (ö i Finland, Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar